Pervane est un titre nobiliaire d'origine persane
 Pervane est également l'appellation de Mu'in ad-Din Suleyman